Катерина Иванова Венедикова е българска историчка и епиграф.

Биография 
Родена е на 20 ноември 1942 година в Скопие в семейството на Иван Венедиков и Вера Венедикова. През 1966 година става магистър по турска филология в Софийския университет. Между 1966 – 1972 година е хоноруван асистент там, а между 1971 – 2001 година е проучвател в Института по история на БАН. От 2001 година е старши научен сътрудник и доцент в Института по история на БАН, приета с хабилитационния труд „Българите в Мала Азия от древността до наши дни“.

Библиография 
 Българите в Мала Азия от древността до наши дни. Стара Загора/София 1998 г., 490 с. + ХVІ с. ил.
 Българи, арменци и караманци в Средновековна Мала Азия. София: ИК „Огледало“, 2003, 124 с.

Родословие

Бележки 

Български филолози
Български историци от Македония
Български учени от Македония
Венедикови
Родени в Скопие